Горге́ра (), также лечуги́лья (), фре́за (), раф (), «мельничный же́рнов» (, ) — круглый плоёный (гофрированный) брыжжевый ( от ср.в.нем. bris(e) — «кайма») воротник из накрахмаленной ткани или кружев, плотно охватывающий шею; атрибут одежды представителей высшего и среднего классов Европы XVI—XVII веков.

История 
Своим изобретением воротник, по легенде, обязан некой знатной испанке, которая собрала кружево вокруг своей некрасивой шеи. Такой воротник появился в эпоху Филиппа II в среде испанских аристократов. Горгера трансформировался из украшавших горловину рубашки или сорочки рюш. К 1560-м годам появляются трубчатые складки, воротник сперва открыт на шее, но после 1570 года становится замкнутым. В следующем десятилетии горгера постепенно увеличивается в диаметре (достигая 25-30 см), и к 1580-м годам огромный воротник (который стали называть «мельничный жернов» или «колесо телеги») требует поддерживающего каркаса. Подкладкой для горгеры служил воротник голилья () на проволочном каркасе, ставший позже самостоятельным воротником.

Складки укладывались разными способами с помощью стальных или деревянных палочек. Воротник изготавливался из одного или нескольких слоёв плоёного полотна или кружев, которые, появившись в начале XVI века, стоили дорого. Первым намёком на кружево были зубчики ( «стежки в воздухе») по краям горгер. Постепенно эти зубчики из узких становились всё шире и ажурнее. Голландка Данген ван Плесс при дворе английской королевы Елизаветы I ввела в обиход крахмал и придумала щипцы для плойки воротников, чему обучала знатных дам на платных курсах. Первый крахмал был желтоватым, отчего воротники получались кремовыми. Некоторые модники подкрашивали их шафраном в золотистый оттенок. Также горгера выкрашивался натуральными красителями в розовый или лиловый цвета.

Горгера была съёмной, отдельной от платья или дублета, что позволяло её стирать и крахмалить отдельно. Жёсткость горгеры вынуждала своего владельца держать осанку, а за свою непрактичность горгера стала символом богатства и статуса. Мода на широкие горгеры способствовала, начиная с Италии, распространению вилки, использование которой позволяло уберечь воротник от замарывания едой.

Горгеры были запрещены в Испании королём Филиппом IV (с подачи графа-герцога Оливареса). К середине XVII века горгера уменьшилась в диаметре и почти не крахмалилась. На его смену пришёл небольшой отложной воротник. В Германии и Фландрии горгеру носили до начала XVIII века. В XVIII веке он ещё долго сохраняется у евреев как обязательная деталь костюма. В начале XIX века несколько изменённая горгера стала модной частью повседневной женской одежды.

Галерея

Современность 
Горгеры входят в состав формальной одежды епископов и служителей церкви Дании (включая Гренландию) и Фарерских островов. В 1980 году Церковь Норвегии отменила ношения горгеры своим духовенством, хотя некоторые консервативные священники, как Бёрре Кнудсен, продолжили носить их. Горгеры — необязательный элемент одежды хоровых исполнителей в англиканской церкви. Судьи Конституционного суда Италии носят робы с подобием горгеры на шеях.

Горгера является частью некоторых национальных костюмов и элементом классического театрального костюма Пьеро.

Ветеринарный воротник иногда называют Елизаветинским по схожести с горгерами, которые носились в Елизаветинскую эпоху.

См. также 

 Горжетка
 Жабо
 Испанский костюм

Примечания

Литература 
 
 

Аксессуары
Плечевые изделия
История одежды
Костюм XVI века
Костюм XVII века
Женский костюм XIX века
Ампирная мода
Искусство текстиля
Католическое церковное и литургическое облачение